Фра́нц фон Зе́ербург (), настоящее имя Фра́нц Ксавье́р Ха́кер (; 20 января 1836, Нимфенбург, Королевство Бавария — 28 января 1894, Мюнхен, Королевство Бавария) — немецкий католический священник и писатель; автор исторических романов и биографий.

Биография 
Франц Ксавьер Хакер родился 20 января 1836 года в районе  в Мюнхене, в семье Андреаса и Магдалены Хакер; отец его был учителем, мать — домохозяйкой. Окончив начальную школу, поступил в  — старейшую среднюю школу в Мюнхене, которую с отличием окончил в 1855 году. Изучал философию, теологию и право в высших учебных заведениях Фрайзинга, Меттена и Мюнхена.

В 1859 году был рукоположён в сан священника. Вступил в монастырь капуцинов, где принял новое имя Вольфганга, но вскоре покинул орден и стал приходским священником. В 1865 году он тяжело заболел и в течение последующих трёх лет не мог совершать богослужение. Ординарий епархии перевёл его в приход городка Кимзе, у одноимённого озера, для укрепления здоровья. Здесь в 1869 году он написал свой первый роман «Дитя Марии», который под псевдонимом Франц фон Зеебург опубликовал частями в журнале. Издать роман отдельной книгой писатель не смог из-за отсутствия средств.

Произведение заметил , основатель и глава крупного  в Регенсбурге. Он выразил желание познакомиться с автором и посетил его в Кимзе. С этого времени писателя и издателя связала крепкая дружба. Франц Ксавьер Хакер продолжил писать книги, а Фридрих Пустет печатал их в своём издательстве.

Занимаясь литературной деятельностью, он не оставил церковного служения. Из прихода в Кимзе его перевели викарием в приход в Мюнхене. С 1877 по 1887 год он также преподавал и проповедовал в Вильгельмгимназиуме. В 1886 году его назначили капелланом и почётным каноником собора святого Каетана. В 1887 году — инспектором и директором Королевского института для слепых в Мюнхене. Принц-регент Луитпольд ввёл его в Совет королевского духовенства. Франц Ксавьер Хакер умер в Мюнхене 28 января 1894 года.

Творческая деятельность 
Его первый роман «Дитя Марии», написанный в 1869 году, выдержал несколько изданий ещё при жизни автора. Большая часть сочинений писателя, это исторические и биографические романы, среди которых особую известность приобрели «Свет во тьме» (1875) о жизни в Баварии в начале XIX века, «Фуггеры и их время» (1879) об известной купеческой семье из Аугсбурга, «Йозеф Гайдн» (1882) о жизни известного композитора и «Судья над ведьмами из Вюрцбурга» (1883) о борьбе с колдовством иезуита Фридриха Шпее. Все книги Франца фон Зеебурга неоднократно переиздавались и были переведены на несколько иностранных языков.

Сочинения 
 «Дитя Марии» (), 1869;
 «Свет во тьме» (), 1875;
 «Цикламен» (), 1875;
 «Соловей» (), 1877;
 «Папа Пий IX» (), 1878;
 «Египетский Иосиф» (), 1878;
 «Фуггеры и их время» (), 1879;
 «Laudate pueri Dominum!» (), 1881;
 «Йозеф Гайдн» (), 1882;
 «Судья над ведьмами из Вюрцбурга» (), 1883;
 «Иммергрюн» () — народные сказки в шести томах, 1899;
 «Исторический календарь» (), с 1878.

Примечания

Литература 
 
 
 

Католические священники Германии